Городское поселе́ние Игрим — муниципальное образование в Берёзовском районе Ханты-Мансийского автономного округа Российской Федерации.

Административный центр — посёлок городского типа Игрим.

История 
Статус и границы городского поселения установлены Законом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 25 ноября 2004 года № 63-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»

Население

Состав городского поселения 

Законом ХМАО — Югры от 30 июня 2017 года № 34-ОЗ, 15 июля 2017 года была упразднена деревня Новинская в связи с отсутствием в ней зарегистрированного в установленном порядке и постоянно проживающего населения.

Местное самоуправление 
 Главы поселения
 Грудо Тамара Александровна

Примечания 

Муниципальные образования Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Городские поселения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры